

Onomastica
Ildegonda – nome proprio di persona italiano femminile

Opere
Ildegonda – novella di Tommaso Grossi
Ildegonda – opera di Emilio Arrieta su libretto di Temistocle Solera
Ildegonda – opera di Melesio Morales su libretto di Temistocle Solera

Persone
Ildegonda di Meer – nobildonna, badessa premonstratense e santa, madre di Ermanno Giuseppe di Colonia
Ildegonda di Schönau – santa tedesca che visse sotto spoglie maschili in un monastero